Underground Kingz  – duo hip hop statunitense
 Underground Kingz  – album degli Underground Kingz del 2007